Алексей Ручкин:
 Ручкин, Алексей Степанович (род. 1947) — российский политик, аграрий, народный депутат СССР.
 Ручкин, Алексей Федорович (1903—1975) — деятель советских спецслужб, генерал-майор (1945); лишён звания.